Абрука ():

 Абрука — 11-й за величиною естонський острів, розташований у Ризькій затоці на південь від острова Сааремаа
 Абрука — природний заповідник в Естонії, розташований у волості Ляене-Сааре повіту Сааремаа
 Абрука — село в Естонії, у волості Ляене-Сааре повіту Сааремаа